Fetscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Fetscher (* 1980), deutsch-rumänischer Regisseur
 Caroline Fetscher (* 1958), Journalistin und Publizistin, Tochter von Iring Fetscher
 Iring Fetscher (1922–2014), deutscher Politologe, Sohn von Rainer Fetscher
 Justus Fetscher (* 1961), deutscher Literaturwissenschaftler
 Rainer Fetscher (1895–1945), deutscher Mediziner
 Siegfried Fetscher (* 1922), deutscher Schauspieler (u. a. Raumpatrouille, Das Kriminalmuseum)